Radosław Kamiński (politolog), ur. 1972, zm. 2022
 Radosław Kamiński (piłkarz), ur. 1989